Beach, mot anglais qui signifie plage, peut désigner :

Toponyme 
De très nombreux toponymes comportent le mot Beach, par exemple :
 Beach, une ville du Dakota du Nord,
 Delray Beach, une ville de Floride,
 Huntington Beach, une ville de Californie,
 Long Beach, une ville de Californie,
 Miami Beach, une ville de Floride,
 Vero Beach, une ville de Floride,
 Beaches, ancienne circonscription fédérale en Ontario,
 Affaire des disparus du Beach...
 Red Beach  est une banlieue de la cité d’Auckland dans l'Île du Nord de la Nouvelle-Zélande

Patronyme 

 Abel Beach (1829-1899), poète américain ;
 Adam Beach (né en 1972), acteur canadien ;
 Amy Beach (1867-1944), compositrice américaine ;
 Ellen Beach Yaw (1869 – 1947), soprano américaine ;
 Edward L. Beach, Sr, officier de l'US Navy ;
 Edward L. Beach, Jr, officier de la marine américaine, fils du précédent et commandant de l'USS Triton durant l'opération Sandblast ;
 Michael Beach (né en 1963), acteur américain ;
 Michael Hicks-Beach (1837-1916), homme politique britannique ;
 Michael Hicks-Beach (1877-1916), fils du précédent et homme politique britannique ;
 Reb Beach (1963-), guitariste de rock américain ;
 Rex Beach (1877-1949), romancier américain et médaillé olympique de water-polo ;
 Sylvia Beach (1887-1962), libraire américaine ;
 William Wither Beach (1826-1901), homme politique britannique.

Musique 
 The Beach Boys, groupe de pop américain ;
 Viola Beach,  groupe musical britannique disparu en 2016 à la suite d'un accident.